Hollingworth ist der Familienname folgender Personen:

 Clare Hollingworth (1911–2017), britische Journalistin und Autorin
 Peter Hollingworth (* 1935), australischer Politiker und Geistlicher, Generalgouverneur Australiens und Erzbischof von Brisbane
 Sidney Ewart Hollingworth (1899–1966), britischer Geologe

Sonstiges:
 Hollingworth-Kliffs, Kliffs im Coatsland, Antarktika